PA puede referirse a: 

 El Pacto Andino, un bloque de integración comercial latinoamericano.
 Pensilvania, un estado de Estados Unidos.
 La Patrulla Azul del ejército del Aire de España.
 El Partido Andalucista de España.
 PA, un sistema de refuerzo de sonido.
 La presión arterial.
 PA (electroacústica), del inglés Public Address.
 Presión atmosférica, una fuerza que ejerce la capa de gases sobre la superficie de la Tierra.
 Poliamida, un tipo de polímero termoplástico.

Otros 
 Pa (desambiguación)

Siglas